Дональд Дэвид Хьюстон — валлийский актёр.

Ранняя жизнь 
Родился в деревне Клайдеч-Вейл, в Гламоргане, одном из исторических регоинов Уэльса. Отец Дональда, Александр Хьюстон, был футболистом родом из Шотландии, а мать Элси Джонс занималась трудоустройством студентов. Его младший брат, Глин Хьюстон (1925-2019), также был актёром.

После учёбы в школе Хьюстон работал на угольных шахтах в Уэльсе. В 1940 году впервые выступил на местной театральной сцене. Во время Второй мировой войны служил в Британских Королевских ВВС.

Актёрская карьера 
В 1949 году вместе с Джин Симмонс снялся в довольно успешном фильме «Голубая лагуна».

В 1973 ему досталась главная роль в недолго-просуществовавшем телесериале «Лунная база 3».

Смерть 
13 октября 1991 года, Дональд Хьюстон умер в Португалии в возрасте 67 лет.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры Великобритании